Il doppio  del Bendigo Challenger 2020 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2020. È stata la 14ª edizione del torneo ma solo la 5ª per quanto riguarda il torneo maschile e la 1ª del circuito Challenger. Le prime quattro edizioni si erano giocate tra il 2009 e il 2012 ed erano parte del circuito ITF. 

Nikola Cacic e Denys Molchanov hanno sconfitto in finale Marcelo Arevalo e Jonny O'Mara con il punteggio di 7-63 6-4.

Teste di serie

  Andres Molteni /  Hugo Nys (quarti di finale)
  Marcelo Arevalo /  Jonny O'Mara (finale)

  Sander Arends /  Hsieh Cheng-peng (semifinale)
  Jonathan Erlich /  Andrei Vasilevski (ritirati)

Wildcard

  Alexander Crnokrak /  Jayden Court (primo turno)
  Calum Puttergill /  Dane Sweeny (primo turno)

  Maverick Banes /  Blake Ellis (quarti di finale)

Tabellone 

Bendigo Challenger 2020